Hastreiter ist der Familienname folgender Personen:

 Albert Hastreiter (1878–1942), deutscher Kommunalpolitiker
 Josef Hastreiter (1910–?), deutscher Verwaltungsjurist und Kommunalpolitiker